Орбу Геннадій Григорович — український футболіст та тренер
 Геннадій Орбу (молдовський футболіст)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок